Liron ist der Familienname folgender Personen;

 Ginès Liron
 Jean Liron (1665–1749), französischer Benediktiner, Historiker, Philologe und Romanist